Buara kan syfta på:

Geografi

Indonesien 

 Buara, Purbalingga, by, Jawa Tengah, 
 Buara, Brebes, by, Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar